ISOR steht für:
 Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR e.V.
 Initiative Solarmobil Ruhrgebiet, ein in Dortmund ansässiger Verein zur Förderung der elektrischen Mobilität

ISOR